Santa Eulalia (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Huehuetenango
 Sante Eulalia (Mexico), een gemeente in de Mexicaanse staat Chihuahua
 Santa Eulalia (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Santa Eulalia del Río, een gemeente in de Spaanse provincie Balearen
 Santa Eulália (Arouca), een plaats in de Portugese gemeente Aro
 Santa Eulália (Elvas), een plaats in de Portugese gemeente Elvas
 Santa Eulália (Seia), een plaats in de Portugese gemeente Seia
 Santa Eulália (São Martinho de Mouros), een plaats in de Portugese gemeente Resende
 Santa Eulália (Vizela), een plaats in de Portugese gemeente Vizela
 Santa Eulália de Arnoso, een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão
 Santa Eulália de Rio Covo, een plaats in de Portugese gemeente Barcelos

Zie ook 
 Sainte-Eulalie (doorverwijspagina)